Šejna je příjmení těchto osob:

 Jan Šejna (1927–1997) – československý generál a emigrant
 Karel Šejna (1896–1982) – český dirigent

Podobná příjmení 
 Schein
 Scheinost – více jmen
 Šejnost – více jmen

 Michaela Sejnová (1992) – česká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Peter Sejna – slovenský hokejista
 Miloš Šejn (1947) – český výtvarník a performer